

Patronyme 

 Claudine Chatel (née en 1951), actrice québécoise 
 Ferdinand François Châtel (1795-1857), prêtre catholique français, puis évêque-primat des Gaules de l'Église catholique française. 
 François Chatel (1926-1982), réalisateur français
 Jean Châtel (1575-1594), auteur d'une tentative d'assassinat d'Henri IV le 
 Jean Chatel (1884-1948), homme politique français
 Jean-Marc Chatel (1946-), conteur auteur québécois
 Luc Chatel (né en 1964), homme politique français
 Thibaut Chatel (né en 1959), producteur français

Pseudonyme 

 Peter Chatel (1943-1986), acteur et metteur en scène de théâtre allemand
 Philippe Chatel (1948-2021), chanteur français

Toponymes

En France 

 Châtel (Ain), hameau rattaché à la commune de Culoz (Ain)
 Châtel, commune de la Haute-Savoie
 Châtel-Censoir, commune de l'Yonne
 Chatel-Chéhéry, commune des Ardennes
 Châtel-de-Joux, commune du Jura
 Châtel-de-Neuvre, commune de l'Allier
 Châtel-Gérard, commune de l'Yonne
 Châtel-Guyon, commune du Puy-de-Dôme
 Châtel-Montagne, commune de l'Allier
 Châtel-Moron, commune de Saône-et-Loire
 Châtel-Saint-Germain, commune de la Moselle
 Châtel-sur-Moselle, commune des Vosges
 Le Châtel, commune de la Savoie

et aussi
 Autry-le-Châtel, commune du Loiret
 Bâgé-le-Châtel, commune de l'Ain
 Beire-le-Châtel, commune de la Côte-d'Or
 Berzé-le-Châtel, commune de Saône-et-Loire
 Boissey-le-Châtel, commune de l'Eure
 Boissy-le-Châtel, commune de Seine-et-Marne
 Braux-le-Châtel, commune de la Haute-Marne
 Bruyères-le-Châtel, commune de l'Essonne
 Chauvirey-le-Châtel, commune de la Haute-Saône
 Chauvirey-le-Châtel-et-Chauvirey-le-Vieil, ancienne commune de la Haute-Saône
 Chenay-le-Châtel, commune de Saône-et-Loire
 Cruzy-le-Châtel, commune de l'Yonne
 Cussy-le-Châtel, commune de la Côte-d'Or 
 Ervy-le-Châtel, commune de l'Aube
 Fesches-le-Châtel, commune du Doubs
 Gometz-le-Châtel, commune de l'Essonne
 Gurcy-le-Châtel, commune de Seine-et-Marne
 Jouy-le-Châtel, commune de Seine-et-Marne
 Ligny-le-Châtel, commune de l'Yonne
 Marcilly-le-Châtel, commune de la Loire
 Marigny-le-Châtel, commune de l'Aube
 Mouchy-le-Châtel, commune de l'Oise
 Pierre-Châtel, commune de l'Isère
 Saint-Haon-le-Châtel, commune de la Loire 
 Saint-Hilaire-le-Châtel, commune de l'Orne
 Saint-Julien-le-Châtel, commune de la Creuse
 Saint-Martin-le-Châtel, commune de l'Ain 
 Saint-Parize-le-Châtel, commune de la Nièvre 
 Sigy-le-Châtel, commune de Saône-et-Loire
 Til-Châtel, commune de la Côte-d'Or
 Vanault-le-Châtel, commune de la Marne
 Vannes-le-Châtel, commune de Meurthe-et-Moselle
 Velle-le-Châtel, commune de la Haute-Saône
 Yèvre-le-Châtel, ancienne commune du Loiret

Montagnes
 Pointe du Châtel (alt. 2202 m), sommet du massif des Arves
 Mont Châtel, colline de l'Ain.

En Suisse 

 Châtel-Saint-Denis, commune du canton de Fribourg
 Châtel-sur-Montsalvens, commune du canton de Fribourg

et aussi
 Oron-le-Châtel, commune du canton de Vaud

Odonymes 
 Rue Jean-Chatel, rue de Saint-Denis de La Réunion, en France

Voir aussi 
 Loi Chatel
 Chastel et ses homonymies
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France